Las letras LFPB pueden referirse a:

 El aeropuerto de París-Le Bourget, cuyo código OACI es LFPB.
 La Liga de Fútbol Profesional Boliviano, primera división de ese deporte en Bolivia.